Siarnaq bezeichnet:

 Siarnaq (Mythologie), eine Göttin aus der Mythologie der Inuit
 Siarnaq (Mond), ein Mond des Planeten Saturn